Theofried ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Thiofrid (auch: Theofried, lat. Thiofridus Epternacensis; † 1110), von 1081 bis 1110 Abt der Benediktinerabtei Echternach
 Theofried Baumeister OFM (* 1941), deutscher katholischer Kirchenhistoriker